Гриван — символизирует покорность и верность Богу. По преданию, когда Бог создал семь ангелов во главе с Малак Тавусом, последнему он дал отличительный знак, то есть гриван (кайму). Езиды, в отличие от других, носят рубашку (kiras) с округлой каймой, пришитой к вороту. Рубашка обязательно должна быть из белой хлопчатобумажной ткани и гриван тоже. Шьётся рубаха из двух частей: передней и задней, символизирующих прошлое и будущее человека.

Мифология:Езидизм